Лос Асебучес има више значења:

 Лос Асебучес (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Асебучес (Галеана), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Асебучес (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Асебучес (Ваље де Зарагоза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику